Rathaus Spandau – in italiano Municipio di Spandau
 Rathaus Spandau (metropolitana di Berlino) – stazione della metropolitana di Berlino